Vauxhall, londoni városrész
Vauxhall, londoni metróállomás
Vauxhall vasútállomás, londoni állomás
Vauxhall Motors, brit járműgyártó